Сезон ФК «Сталь» (Дніпропетровськ) 1946 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Південна підгрупа

Кубок СРСР з футболу 
«Сталь» не брала участі.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1946 українських футбольних клубів
1946 у футболі